Die Wörter numerisch und nummerisch bezeichnen folgende Eigenschaften:

 die Darstellung eines Sachverhaltes durch Zahlen oder Nummern
 Darstellung durch eine Zeichenkette, die nur aus Ziffern besteht
 physikalische Größen können durch Bezug auf eine Größe gleicher Dimension zu Größen der Dimension Zahl gemacht werden, zum Beispiel:
 die numerische Exzentrizität
 der Brechungsindex
 die numerische Apertur
 die Sommerfeldzahl
 ein Teilgebiet der Mathematik, die Numerik oder numerische Mathematik
 in der Maßtheorie eine Funktion in die Menge der erweiterten reellen Zahlen
 numerische Steuerung, Gerät zur Steuerung von Maschinen

Siehe auch:

 alphanumerisch
 Nummerung